Finalen av Copa Libertadores 2002 spelades för att kora en vinnare i tävlingen. Matcherna spelades mellan paraguayanska Olimpia och brasilianska São Caetano, där Olimpia tog sin tredje titel efter att ha vunnit med totalt 4-2 på straffar.

Tidigare finaler

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Externa länkar
Copa Libertadores 2002 på rsssf.com

Sportevenemang i Asunción
Internationella sportevenemang i São Paulo
2002 i Brasilien
Club Olimpia
Associação Desportiva São Caetano
Fotbollsåret 2002
2002 i Paraguay
Asunción under 1900-talet
Asunción under 2000-talet
Internationella fotbollstävlingar i Brasilien
Internationella fotbollstävlingar i Paraguay
São Paulo under 2000-talet